Par o PAR puede referirse a:

Acrónimo 
 PAR, la abreviación de Paraguay.
 PAR, el cógigo FIFA para referirse a la selección de fútbol de Paraguay.
Partido Aragonés, partido nacionalista de centro-derecha de Aragón, España.
Partido de Acción Regionalista, partido independiente regional de Chile.
Precision Approach Radar, sistema de guiado de radar para aeronaves.
 Photosynthetically Active Radiation o Radiación Fotosintéticamente Activa.

Biología 
 Especie par, grupo de especies que satisfacen la definición biológica de especie pero que no son distinguibles morfológicamente.
 Par craneal, nervios que parten de la base del cerebro y emergen por los agujeros de la base del cráneo.
 Par de bases, en genética, dos nucleótidos opuestos y complementarios de las cadenas de ADN y ARN.

Cultura 
 Par (álbum), segundo disco de la banda argentina Volador G, editado en 2006.
 Par, en el juego del golf, número teórico de golpes que un golfista debe dar para completar un hoyo, determinado por el grado de dificultad de lograrlo.
 par, en el juego del Bridge, contrato óptimo desde el punto de vista de la mano total, a partir del cual ninguno de los dos bandos puede continuar declarando para superarlo, contra un carteo óptimo.

Física 
 Par de fuerzas, dos fuerzas iguales, de sentido contrario y no colineales.
 Momento de un par de fuerzas o torque, el producto vectorial de una fuerza por un vector director.
 Par de Cooper, interacción entre un par de electrones.

Historia 
 Par, un título de alta dignidad en algunos estados, como en Inglaterra o Francia. En países como España tiene su similar en un Barón.
 Par de Francia, antiguo título de dignidad de la Corona de Francia.

Lingüística 
 Par mínimo, par de palabras o frases de un idioma que difieren únicamente en un fonema.

Matemáticas 
 El número dos (2).
 Función par, la que cumple que f(x) = f(-x), para todo x perteneciente al dominio de la función.
 Número par, número entero tal que su mitad tiene resto cero.
 Par de Lax, matrices que describen ciertas soluciones de las ecuaciones diferenciales.
 Par ordenado, colección de dos elementos tal que uno puede ser distinguido como el primero y el otro como el segundo.
 Par Ruth-Aaron, números enteros consecutivos cuyas sumas de los factores primos de cada uno de ellos son iguales.

Personajes 
 Alfonso Par, erudito español.

Tecnología 
 Par cinemático, unión entre dos elementos de un mecanismo.
 Par de apriete, par de giro con el que se debe apretar un tornillo o una tuerca.
 Par espaciado, técnica de colocación de micrófonos para lograr una grabación estéreo de sonido.
 Par galvánico, pila galvánica formada por dos metales distintos.
 Par motor, fuerza que es capaz de ejercer un motor en cada giro.
 Par trenzado, cable en el que se entrelazan dos conductores para cancelar interferencias electromagnéticas.
 Precision Approach Radar (en inglés, Radar de aproximación de precisión), un sistema de guiado de radar para aeronaves.

Enlaces externos